Michael Epstein peut désigner plusieurs personnes:
 Michael Epstein (1903-1964), poète et parolier soviétique connu sous le nom de plume Mikhaïl Golodny ;
 Michael Anthony Epstein (1921-), virologue britannique, découvreur du virus d'Epstein-Barr ;
 Michael Epstein (19?-), réalisateur, producteur et scénariste américain ;
 Michael P. Epstein (1943-), joueur de baseball américain dans les années 1960-1970.

Voir aussi 
 Epstein